Frogtown peut désigner :

Toponymes 
 Frogtown, un quartier de Saint Paul (Minnesota)
 Frogtown, un quartier de Los Angeles (Californie)
 Frogtown, est la variante du nom du borough de Richlandtown en Pennsylvanie.

Cinéma 
 , film de 1987,
 , film de 1993